Ваље де Сантијаго има више значења:

 Општина Ваље де Сантијаго (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ваље де Сантијаго (Ваље де Сантијаго, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику